Bo Svensson kan syfta på

 Bo Swenson (1932–2022), konstnär.
 Bo Svensson (1937–2013), militär.
 Bo Svensson (född 1940), justitieråd, ordförande i Högsta domstolen.
 Bo Svenson (född 1941), skådespelare.
 Bo Svensson (född 1960), statsvetare, docent
 Bosse Svensson (född 1960), tidningsman, politiker (C) och företagsledare.
 Bo Svensson (fotbollsspelare) (född 1979), dansk fotbollstränare- och tidigare spelare.
 Bo G. Svensson, svensk stekelforskare.